Münsinger oder Mynsinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlob Münsinger (1873–1949), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Münsinger (um 1397–um 1477), württembergischer Arzt aus Münsingen
 Joachim Mynsinger von Frundeck (1514–1588), deutscher Richter, Rechtswissenschaftler und Dichter

Siehe auch:
 Münsingen